Зи́ммель () — немецкая фамилия. известные носители:
 Зиммель, Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог.
 Зиммель, Йоханнес Марио (1924—2009) — современный австрийский писатель.
 Зиммель, Эрнст (1882—1947) — немецкий психоаналитик.